Pozo de Guadalajara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pozo de Guadalajara (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Pozo de Guadalajara (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar